Riečka est une commune slovaque du district de Banská Bystrica ;
 Riečka est une commune slovaque du district de Rimavská Sobota.